Неделя:

 Неделя — единица счисления времени.
 Неделя — название воскресенья на церковнославянском языке в богослужебных описаниях и календарях, используемое Русской Православной Церковью.
 Неделя — в славянских представлениях персонаж, персонификация дня недели — воскресенья.
 Неделя — раннехристианская святая мученица. Православные почитают , католики — 6 июля.
 «Неделя» — информационно-аналитическая передача на телеканале РЕН ТВ, ведущая — Марианна Максимовская.
 «Неделя» — еженедельная газета, издававшаяся в СССР и Российской Федерации в 1960—1995 годах, впоследствии возобновлённая.
 «Неделя» — газета, издававшаяся в Российской империи (1866—1903).
 «Неделя» — азербайджанская газета на русском языке.
 «Неделя» — газета, издававшаяся в Праге в 1928—1930 годах.

См. также 
 Вербная неделя
 Всеедная неделя, Всеядная неделя
 Цветоносная неделя 
 Звонильная неделя
 Крестопоклонная неделя, Средокрестная неделя
 Масленая неделя
 Мясопустная неделя, Неделя о Страшном суде
 Пёстрая неделя
 Русальная неделя
 Святая Неделя, Пасхальная неделя
 Сыропустная неделя
 Фёдоровая неделя
 Неделя ваий
 Неделя о блудном сыне
 Неделя о Закхее
 Неделя о мытаре и фарисее
 Неделя преподобного Иоанна Лествичника
 Неделя преподобной Марии Египетской
 Неделя Святителя Григория Паламы
 Неделя Святой Четыредесятницы
 Неделя о Страшном Суде
 Неделя торжества православия
 Седмица (значения)

Примечания